Burg Warburg bezeichnet:
 die ehemalige Burg Wartberch in Warburg, Westfalen
 die ehemalige Burg Warburg bei Warberg/Elm, Niedersachsen, siehe Alte Burg Warberg